Hölbing ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Hölbing (1855–1929), deutscher Moritatenschilder- und Schaustellermaler
 Franz Hölbing (1932–1986), österreichischer Regisseur und Schriftsteller